Slovo mlha má více významů:
 mlha – oblak, který leží bezprostředně nad zemí a výrazně omezuje viditelnost

Kultura 
 Mlha (kniha) – soubor povídek amerického spisovatele Stephena Kinga
 Mlha (film, 1966) – československý film režiséra Radúza Činčery
 Mlha (film, 1980) – americký film režiséra Johna Carpentera
 Mlha (film, 2005) – americký film režiséra Ruperta Wainwrighta
 Mlha (film, 2007) – americký film režiséra Franka Darabonta

Externí odkazy